

Geografia

Austria 
 Kirchham – comune nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Kirchham – frazione di Pöndorf, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)

Germania 
 Kirchham – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)